Eppler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Eppler (1867–1923), deutscher Mineraloge
 Annegret Eppler (* 1972), deutsche Politik- und Rechtswissenschaftlerin
 Christoph Friedrich Eppler (1822–1902), Schweizer evangelischer Theologe und Kirchenlieddichter
 Dieter Eppler (1927–2008), deutscher Schauspieler
 Erhard Eppler (1926–2019), deutscher Politiker (SPD)
 Hermann Eppler (* 1941), Schweizer Architekt
 Hildegard Eppler (1898–1998), deutsche Lehrerin und erste Stadträtin in Schwäbisch Hall
 Johannes Eppler (1914–1999), deutscher Nachrichtendienstler im Zweiten Weltkrieg
 Laramie Eppler (* 1997), US-amerikanischer Schauspieler
 Richard Eppler (1924–2021), deutscher Aerodynamiker
 Werner Meyer-Eppler (1913–1960), deutscher Physiker, Informationstheoretiker, Kommunikationsforscher und Phonetiker

Siehe auch:
 Epler
 Äppler